Лезахталь () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Каринтия. 

Входит в состав округа Хермагор.  . Официальный код  —  2 03 21.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Франц Гуггенбергер (СДПА) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 6 мест.
 СДПА занимает 5 мест.
 Партия NL занимает 3 места.
 АПС занимает 1 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Каринтии